Белградский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Белграде, Сербия.

Проводится с 1988 года, в апреле. В 1999 году, в разгар войны НАТО против Югославии, марафон был проведён в виде официального группового забега, в котором участвовали представитель девяти стран, в том числе и стран — членов НАТО. В 2003 году был перенесён на октябрь из-за чрезвычайного положения в стране после убийства премьера-министра Зорана Джинджича.

Наряду с марафонским забегом проходит полумарафон, забег на 5 километров и детский мини-марафон.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Марафоны
Международные спортивные соревнования в Белграде